Hellmund ist der Familienname folgender Personen:

 Egidius Günther Hellmund (1678–1749), deutscher lutherischer Geistlicher  
 Elsa Hellmund (um 1875–nach 1902), russische Theaterschauspielerin an deutschen Bühnen
 Heinrich Hellmund (1897–1937), deutscher Philosoph
 Meinolf Hellmund (1960–2016), deutscher Geologe und Paläontologe
 Rudolf Emil Hellmund (1879–1942), deutsch-amerikanischer Elektrotechniker
 Wolfgang Hellmund (1916–1989), deutscher Schauspieler und Synchronregisseur